Врхово може бити:

 Врхово (Радече), насељено место у општини Радече, Словенија
 Врхово при Мирни Печи, насељено место у општини Мирна Печ, Словенија
 Врово при Шентловренцу, насељено место у општини Требње, Словенија
 Врхово при Жужемберку, насељено место у општини Жужемберк, Словенија